Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Cali 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

João Souza era il detentore del titolo, ma ha perso contro Facundo Bagnis.

Bagnis ha battuto in finale Facundo Argüello 6–2, 4–6, 6–3.

Teste di serie

  João Souza (semifinali)
  Guido Andreozzi (quarti di finale)
  Agustin Velotti (quarti di finale)
  Facundo Bagnis (Campione)

  Facundo Argüello (finale)
  Fabiano de Paula (primo turno)
  Ricardo Hocevar (quarti di finale)
  Carlos Salamanca (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2013
ATP Challenger Tour 2013